Miejscowości w USA:
 Petersville – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Matanuska-Susitna
Gminy w USA:
 Petersville (ang. Petersville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder